Shugart steht für:
 Shugart Associates, ehemaliger US-amerikanischer Computerhardware-Hersteller der ersten Diskettenlaufwerke
 davon abgeleitet der De-facto-Standard für Diskettenlaufwerk-Schnittstellen

Shugart ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Shugart (1930–2006), US-amerikanischer Erfinder und einer der Entwickler der Diskette
 Clyde Shugart (1916–2009), US-amerikanischer Footballspieler
 Frank Shugart (1866–1944), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Randall Shughart (1958–1993), US-amerikanischer Sergeant First Class und Träger der Medal of Honor
 Schuckert